Termín scholastika může znamenat: 

 Scholastika – název pro specifickou středověkou křesťanskou filosofii
 Scholastika (jméno) – dívčí jméno
 Svatá Scholastika – svatá katolické církve, sestra Benedikta z Nursie